Liste der Monuments historiques in Jouy steht für:

 Liste der Monuments historiques in Jouy-aux-Arches
 Liste der Monuments historiques in Jouy-en-Argonne
 Liste der Monuments historiques in Jouy-en-Josas
 Liste der Monuments historiques in Jouy-le-Châtel
 Liste der Monuments historiques in Jouy-le-Moutier
 Liste der Monuments historiques in Jouy-sous-Thelle
 Liste der Monuments historiques in Jouy-sur-Morin